Tractat de Sant Ildefons de 1725, acord preliminar per ajustar el matrimoni entre Josep I de Portugal i la infanta espanyola Mariana Victòria de Borbó, ratificat a Madrid el 1727 i fet efectiu en 1729 
 Tractat de Sant Ildefons de 1742, tractat d'amistat, navegació i comerç signat entre Espanya i Dinamarca 
 Conveni de Sant Ildefons, conveni d'extradició ajustat entre Espanya i França el 1765
 Tractat de Sant Ildefons (1777), tractat de límits pel qual Espanya i Portugal fixaven les seves fronteres a Amèrica del Sud
 Tractat de Sant Ildefons (1796) o segon tractat de Sant Ildefons , pel que França i Espanya acordaven mantenir una política militar conjunta davant el Regne de Gran Bretanya 
 Tractat de Sant Ildefons (1800) o tercer tractat de Sant Ildefons, acord pel qual Espanya cedia Louisiana i el ducat de Parma a França a canvi del Gran Ducat de Toscana